O GRSCES Imperial da Vila Penteado  é uma escola de samba da cidade de São Paulo.

Carnavais

Imperial da Vila Penteado